BMP-1, vehicle de combat d'infanteria d'origen soviètic
 BMP-2
 BMP-3, vehicle de combat d'infanteria amfibi, d'origen soviètic. Successor dels vehicles BMP-1 i BMP-2
 BMP o Windows Bitmap, format per a fitxers gràfics